Ekotemplet kan syfta på:
Ekotemplet, Hagaparken – en av flera mindre byggnader, paviljonger och lusthus som uppfördes i Hagaparken mellan 1788 och 1795.
Ekotemplet, Ludvika herrgård – ett ekotempel vid Ludvika herrgård
Ekotemplet, Söderfors – i Engelska parken i Söderfors
Teleborgs vattentorn, även känt som Ekotemplet

Se även
Ekotempel